Course d'obstacles peut désigner :
 un genre d'épreuve d'athlétisme représenté par le steeple et la course de haies ;
 une course à obstacles, un type d'épreuve sportive mêlant course à pied et obstacles du type parcours du combattant.